L'édition 2021 du tournoi de tennis de Tenerife se déroule du 18 au  sur dur en extérieur à Guía de Isora. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'Américaine Ann Li remporte son premier titre WTA contre la Colombienne María Camila Osorio Serrano.

L'épreuve de double est remportée par la Norvégienne Ulrikke Eikeri et l'Australienne Ellen Perez qui s'adjugent leur premier titre ensemble.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tenerife
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2021
Tenerife
Sport en Espagne en 2021
Tennis en octobre 2021